Kot periodični kometi se obravnavajo tisti kometi, ki imajo obhodno dobo manjšo od 200 let ali pa tisti, ki so jih opazovali pri več kot enem prehodu prisončja.

Periodični kometi dobijo svojo stalno oznako šele po drugem prehodu prisončja, zaradi tega je tudi veliko neoštevilčenih periodičnih kometov.

V večini primerov dobijo kometi ime po svojem odkritelju (odkriteljih), nekaj pa je primerov (npr. 2P/Encke in 27P/Crommelin), ki so dobili ime po osebi, ki je izračunala njihovo tirnico. Tirnice kometov je zelo težko izračunati zaradi vseh mogočih vplivov planetov. V dobi pred računalniki so nekateri vse svoje življenje posvetili samo temu, da so določili tirnico nekemu kometu.

Periodični kometi včasih nosijo ime, ki se večkrat ponavlja (npr. devet Shoemaker-Levy kometov ali 24 kometov NEAT. Mednarodna astronomska zveza jih loči med seboj tako, da dobijo dodatno številko ali pa s pomočjo polne oznake (npr. 181P in 192P sta oba Shoemaker-Levy kometa, prvi je Shoemaker-Levy 6, drugi pa Shoemaker-Levy 1). Neperiodični kometi Shoemaker-Levy se vključijo v to zaporedje na naslednji način: komet C/1991 B1 je med 2 in 3, C/1991 T2 je vstavljen med 5 in 6, C/1993 K1 in C/1994 E2 sta pa vključena za Shoemaker-Levy 9.

Oznaka pred "/" je lahko "C" (neperiodočni komet) ali "P" (periodični komet) ali "D" (izgubljeni ali razpadli komet) ali "X" (kometu se ne da izračunati prave tirnice – običajno kometi iz preteklosti) ali "A" (telesa, ki so jih pomotoma imeli za komete, običajno so to asteroidi).

V nekaterih seznamih neperiodični kometi obdržijo oznako "C" tudi več kot 30 let, dokler njihova vrnitev ni potrjena (primeri: C/2008 E1 (Catalina) in P/2008 E1 (Catalina 9).

Oštevilčeni periodični kometi

Neoštevilčeni periodični kometi

Sklici

Zunanje povezave 

 Številke periodičnih kometov Središča za male planete 
 Pretvornik med starim in novim načinom imenovanja kometov 
 Cometography.com periodični kometi 
 Katalog kometov Seiichi Yoshide 
 Periodični kometi na Vozlišču planetarnega sistema malih teles (Planetary Data System Small Bodies Node )  
 MPC: Podatki o zadnjih opazovanjih kometov (periodičnih in neperiodičnih)

Glej tudi 

 seznam neperiodičnih kometov
 Veliki komet

 
Seznami kometov